645